El Torneig de Doha 2020, també anomenat Qatar Total Open 2020, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La divuitena edició es va celebrar entre el 23 i el 29 de febrer del 2020, al Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
WTA Tour 2020